Melanoides turriculus är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1850.  Melanoides turriculus ingår i släktet Melanoides och familjen kronsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kronsnäckor
turriculus